Баж () — название нескольких коммун Франции:
 Баж — в департаменте Од
 Баж — в департаменте Восточные Пиренеи
 БАЖ — Белорусская ассоциация журналистов